Circus (, ):

 Circus — четвёртый студийный альбом американского рок-музыканта Ленни Кравица.
 Circus — шестой студийный альбом американской певицы Бритни Спирс
 «Circus» — второй сингл с альбома.
 The Circus Starring Britney Spears — концертный тур в поддержку альбома.
 The Circus — пятый студийный альбом британской группы Take That.
 Circus — род ястребиных.